

Группа А

Россия 

 Официальные лица:
 Главный тренер: Сергей Фирсов
 Руководитель команды:
 Менеджер:
 Врач:
 Техник:

Финляндия 

 Официальные лица:
 Главный тренер: Остерберг Томми
 Руководитель команды: Топиантти Аикас
 Менеджер: Кукконен Ари
 Врач: Лааксо Петри
 Техник: Накари Томми

Швеция 

 Официальные лица:
 Главный тренер: Бергман Фрако
 Руководитель команды:
 Менеджер:
 Врач: Хельквист Карл Эйнар Густаф Рунесон
 Техник:

Норвегия 

 Официальные лица:
 Главный тренер:
 Руководитель команды:
 Менеджер:
 Врач:
 Техник:

Казахстан 

 Официальные лица:
 Главный тренер:
 Руководитель команды:
 Менеджер:
 Врач:
 Техник:

США 

 Официальные лица:
 Главный тренер:
 Руководитель команды:
 Менеджер:
 Врач:
 Техник:

Группа Б

Канада 

 Официальные лица:
 Главный тренер:
 Руководитель команды:
 Менеджер: Моррис Глимчар, Джеймс Прокопчук (запасной игрок)
 Врач:
 Техник:

Латвия 

 Официальные лица:
 Главный тренер: Одиньш Эдуардс
 Тренер: Сергеев Николай
 Менеджер:
 Врач: Печников Сергей
 Техник:

Нидерланды 

 Официальные лица:
 Главный тренер: Викстрём Патрик
 Тренер: Бертинг Йост
 Администратор: Юрка Коен
 Врач: Ван Хут Ян
 Руководитель делегации: Петерс Франк

Белоруссия 

 Официальные лица:
 Главный тренер: Чернецкий Сергей
 Старший тренер: Треско Сергей
 Менеджер:
 Врач:
 Техник:

Венгрия 

 Официальные лица:
 Главный тренер: Полгар Иштван
 Тренер: Наг, Андреас
 Менеджер:
 Врач: Пронин Дмитрий
 Менеджер по экипировке: Дьори Тамаши

Ссылки 
 Составы на worldbandy-2011

2011
Списки:Хоккей с мячом